Monroe Center, un village du comté d'Ogle dans l'Illinois.
 , une communauté de la péninsule inférieure du Michigan.
 , une communauté du comté d'Adams dans le Wisconsin.